'''Katunga puede referirse a:

 Katunga, grupo de rock y de ritmos caribeños argentino popular en la década del 60, 70 y 80.
 Katunga, seudónimo del letrista de tango de Argentina José María Contursi.